Terminologia medialna:
 anchor – główna, rozpoznawalna "twarz" programu informacyjnego
Miejscowości w USA:
 Anchor – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
Gminy w USA:
 Anchor (ang. Anchor Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
W Wielkiej Brytanii:
 Anchor – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)